Risco biológico — biohazard em inglês 
 Biohazard (banda) — banda de heavy metal e rap rock de Nova Iorque
 Resident Evil — franquia de jogos eletrônicos cuja versão japonesa tem o nome de Biohazard